DME heeft meerdere betekenissen:
 1,2-dimethoxyethaan
 Digital Motor Electronic, een motormanagementsysteem voor motorfietsen
 Dimethylether
 Distance measuring equipment, meetapparatuur voor afstanden
 Diabetic Macular Edema (Diabetisch macula-oedeem), oogaandoening als mogelijk gevolg van diabetes